Блино́в (женская форма — ) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 
 Блинов, Афанасий Сергеевич (1904—1961) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 
 
 
 Блинов, Григорий Иванович (1903—1965) — советский военный учёный, генерал-лейтенант.
 Блинов, Дмитрий Анатольевич (род. 1987) — российский биатлонист.
 
 
 
 Блинов, Леонид Демьянович (1867—1903) — российский художник-маринист.
 Блинов, Лоренс Иванович (1936—2020) — советский и российский композитор, философ, поэт.
 Блинов, Максим Леонидович (род. 1988) — российский актёр.
 
 Блинов, Никита Павлович (1914—1942) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Блинов (Калужская область)
 Блинов (Саратовская область)

См. также